Со́ндрио — топоним в Италии:

 Сондрио — город, административный центр провинции Сондрио.
 Сондрио — провинция.
 Сондрио — станция Миланского метрополитена.